Francisco Liongson (politicus) (1869–1919), een Filipijns gouverneur en senator;
 Francisco Liongson (toneelschrijver) (1896–1965), een Filipijns toneelschrijver en zoon van de politicus.